Carrizalito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carrizalito, El Porvenir, 
 Carrizalito, Amatenango de la Frontera, 

Robotskapade Mexikoförgreningar